Karl Bergemann ist der Name folgender Personen:
* Karl Bergemann (Politiker) (1878–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Bergemann (Pianist) (1934–1992), deutscher Pianist und Blattspiel-Virtuose

Siehe auch:
 Carl Wilhelm Bergemann (1804–1884), deutscher Chemiker
 Karl Bergmann